Мухавец () — агрогородок в Брестском районе Брестской области Белоруссии. Административный центр Мухавецкого сельсовета. Население — 2743 человека (2019).

География 
Агрогородок Мухавец расположен в 11 км к юго-востоку от центра города Брест, неподалёку от его юго-восточной окраины. В 8 км к западу проходит граница с Польшей. Местность принадлежит бассейну Вислы, по западной окраине посёлка протекает река Каменка, приток реки Мухавец. Через посёлок проходит автодорога Р17 (Брест — Малорита), местная дорога ведёт в Каменицу-Жировецкую. В посёлке есть ж/д станция на линии Брест — Ковель.

История 
До 1969 года населённый пункт носил название Романовские Хуторы. В 1921—1939 годах был в составе межвоенной Польши, где принадлежал Брестскому повету Полесского воеводства. С 1939 года в составе БССР.

В Великую Отечественную войну на фронте погибли 164 жителя посёлка. В 1976 году установлен памятник землякам.

В 1990-х годах построена православная церковь Св. Владимира.

Социальная и транспортная инфраструктура 
В настоящее время в агрогородке действуют: 

 ГУО «Средняя школа п. Мухавец»
 ГУО «Мухавецкая детская школа искусств»
 ГУО «Ясли-сад п. Мухавец»
 ГУО «Центр туризма  и краеведения детей и молодёжи Брестского района»
 Мухавецкая СВА
 ОАО «Племзавод Мухавец»
 Государственное предприятие «Брест - травы»
 Дом культуры, библиотека, учреждение бытового обслуживания, отделение почты
 Гостиница "Лагуна Янтарная"
 Транспортная сеть – автобусное, железнодорожное сообщения

Достопримечательности 

 Здание почтовой станции середины XIX века
 Владимирская церковь. Построена в 1990-е годы. Расположена на окраине Мухавца. Кирпичный православный храм, построен по канонам русского церковного зодчества. Здание решено прямоугольным объёмом, с двухъярусной колокольней над притвором и с полукруглой апсидой с боковой ризницей с тыльной стороны. Фасады рассечены арочными оконными проёмами. Характерный силуэт образуют купол-маковка над шатром-колокольней и луковичная главка над двухскатной крышей молитвенного зала.
 Памятник землякам погибшим в войну. Установлен в 1976 году в центре посёлка
 Могила жертв фашизма. Находится в 3 км от посёлка в урочище Плянты. Похоронены 8 человек, расстрелянных гитлеровцами. В 1965 году установлен обелиск
 Памятник Сергею Богданчуку, революционному деятелю Западной Белоруссии

Примечания

Ссылки 
 Мухавец на сайте radzima.org

Агрогородки Брестского района